Паралово може да се отнася за:
 Паралово, село в Община Новаци, Република Македония;
 Паралово, село в Община Босилеград, Западните покрайнини, Сърбия;
 Паралово, село в Община Нови пазар, Сърбия.